Francis Lemieux (né le  à Sherbrooke, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Après une carrière junior de quatre saisons avec les Saguenéens de Chicoutimi, il rejoint au club école des Canadiens de Montréal en 2005-2006. Il avait préalablement signé un contrat avec le club montréalais en décembre 2005. Avec les Bulldogs de Hamilton, il remporte la Coupe Calder en 2006-2007 avant de rejoindre les Red Wings de Détroit la saison suivante.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||66 ||17 ||22 ||39 ||44 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2002-2003 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||66 ||28 ||35 ||63 ||36 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2003-2004 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||70 ||22 ||44 ||66 ||49 ||18 ||6 ||4 ||10 ||10
|-
|2004-2005 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||70 ||32 ||50 ||82 ||52 ||13 ||4 ||5 ||9 ||6
|-
|2005-2006 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||67 ||18 ||22 ||40 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||44 ||6 ||11 ||17 ||34 ||11 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|rowspan="2"|2007-2008 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||33 ||0 ||6 ||6 ||27 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Griffins de Grand Rapids ||LAH ||26 ||6 ||5 ||11 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||58 ||13 ||16 ||29 ||48 ||7 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2009-2010 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||13 ||9 ||3 ||12 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||21 ||2 ||8 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Capitals de Vienne ||EBEL ||4 ||1 ||0 ||1 ||6 ||12 ||2 ||3 ||5 ||45
|-
|2010-2011 ||Everblades de la Floride ||ECHL || 56|| 28|| 45|| 73|| 91|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2010-2011 ||Moose du Manitoba || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| Whale du Connecticut || LAH || 20|| 0|| 2|| 2|| 8|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2011-2012 || Heilbronner Falken || 2. bundesliga || 39|| 13|| 29|| 42|| 69|| 7|| 1|| 6|| 7|| 2
|-
|2012-2013 || HC Innsbruck || EBEL || 53|| 16|| 24|| 40|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Graz 99ers || EBEL || 41|| 12|| 21|| 33|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Ajoie || LNB || 29|| 10|| 17|| 27|| 28|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || Frisk Asker || GET Ligaen || 20|| 4|| 10|| 14|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|colspan=13"|
|-
| 2017-2018 || 3L de Rivière-du-Loup || LNAH || 3|| 2|| 0|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || East-Angus STIM || LRH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||-|| -|| -|| -|| -

Trophées et honneurs personnels
 2007 : remporta la Coupe Calder de la Ligue américaine de hockey avec les Bulldogs de Hamilton

Transactions en carrière
 : signe un contrat comme agent libre avec les Canadiens de Montréal.
 : échangé aux Red Wings de Détroit par les Canadiens de Montréal en retour de Brett Engelhardt.

Notes et références

Naissance en février 1984
Naissance à Sherbrooke
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Vienna Capitals
Champion de la Coupe Calder
Joueur du HC Innsbruck
Joueur des Heilbronner Falken
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Frisk Tigers
Joueur des 3L de Rivière-du-Loup